LG Hannover steht für:

 Landgericht Hannover, Landgericht mit Sitz in Hannover
 Leichtathletik-Gemeinschaft Hannover, Leichtathletik-Startgemeinschaft